Заточье — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Заточье — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Заточье — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.